Künast steht für:

 Künast, deutscher Name von Sosnová u České Lípy, Gemeinde im Okres České Lípa, Tschechien

Künast ist der Familienname folgender Personen:
 Balthasar Künast (17. Jh.), deutscher Kunstsammler in Straßburg
 Christian Künast (* 1971), deutscher Eishockeyspieler
 Dagmar Künast (* 1947), deutsche Politikerin (SPD)
 Michael Künast (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Renate Künast (* 1955), deutsche Politikerin (Grüne)

Siehe auch:
 Kienast
 Kiennast
 Kühnast
 Kynast